Etimesgut (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Etimesgut (stad), de hoofdplaats van het district